Abbey Road steht für:

 Abbey Road, Musikalbum der Beatles
 Abbey Road (Straße), Straße in London
 Abbey Road Studios, Tonstudio in London
 Abbey Road (DLR), Station der Docklands Light Railway in London
 The Abbey Road E.P., Tonträger der Red Hot Chili Peppers